Diretor de cinema
 Realização de lucros
 Realização (heráldica)

Desambiguação